Соник в кино — американская комедийная приключенческая серия фильмов от кинокомпании Paramount Pictures, основанная на персонаже «Ёж Соник» от компании Sega.

История

Ранние попытки 
Разработка экранизации началась еще в 1993 году во время производства телешоу DIC Entertainment «Adventures of Sonic the Hedgehog». Генеральный директор Sega of America Том Калинске опасался нанести ущерб бренду, ссылаясь на коммерческие и критические неудачи фильмов Супербратья Марио и Уличный боец. В августе 1994 года Sega заключила соглашение о разработке с MGM и Trilogy Entertainment Group с Пен Деншамом в качестве исполнительного продюсера.

MGM и Sega наняли Ричарда Джеффриса для написания сценария фильма. В то время Sega разрабатывала видеоигру Sonic X-treme (которая была отменена в конце 1996 года) для своей следующей консоли Sega Saturn и попросила Джеффриса включить Saturn в сценарий. Сценарий Джеффриса под названием «Соник: Чудеса света» был представлен в мае 1995 года. Хотя черновик получил положительный отклик среди руководителей MGM и Sega, главный операционный директор Sega Шинобу Тойода предложил Калинске заменить Роботника более злым злодеем. MGM закрыла проект после неудачной попытки возродить его вместе с DreamWorks.

Джеффрис предположил, что фильм был отменен, поскольку и Sega, и MGM хотели получить более высокую долю прибыли.

Разработка

Кастинг

Фильмография

Фильмы

Сериалы

Короткометражные фильмы

Отменёные фильмы

Примечания 

Киносерии США